Валенти Гонзага () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Валенти Гонзага, Луиджи (1725—1808) — итальянский куриальный кардинал, папский дипломат и доктор обоих прав.
 Валенти Гонзага, Сильвио (1690—1756) — итальянский куриальный кардинал и папский дипломат.